Појам Битка за Тобрук може да се односи на:
 Битка за Тобрук (1911),
 Битка за Тобрук (1941), из јануара 1941.
 Опсада Тобрука, од априла до новембра 1941.
 Битка за Тобрук (1942)